В данный список включены все виды муравьёв (Formicidae) Испании. В настоящее время здесь обнаружено около 300 видов и подвидов муравьёв из 43 родов. Среди них 13 эндемичных видов, например, Camponotus haroi, Aphaenogaster dulciniae, Cataglyphis gadeai, Cataglyphis tartessica, Goniomma baeticum, Goniomma blanci и другие. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Anochetus

Aphaenogaster

Bothriomyrmex

Camponotus

Cardiocondyla

Cataglyphis

Crematogaster

Cryptopone

Dolichoderus

Formica

Formicoxenus

Goniomma

Harpagoxenus

Hypoponera 
 

 

 

 

  (интродуцирован)

Iberoformica

Lasius 
  (интродуцирован)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (интродуцирован)

  (интродуцирован)

 

 

 

 

 

 

  (интродуцирован)

Lepisiota

Leptanilla

Leptothorax

Linepithema 
  (интродуцирован)

Messor

Monomorium 
 

  (интродуцирован)

 

 

 

  (интродуцирован)

  (интродуцирован)

Myrmecina

Myrmica 
 

 

 

 

 

 

 

  (интродуцирован)

Nylanderia 
  (интродуцирован)

  (интродуцирован)

Oxyopomyrmex

Paratrechina 
  (интродуцирован)

Pheidole

Plagiolepis

Polyergus

Ponera

Proceratium

Proformica

Rossomyrmex 
 Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981

Solenopsis

Stenamma

Stigmatomma

Strongylognathus

Strumigenys

Tapinoma

Temnothorax 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (интродуцирован)

Tetramorium

Trichomyrmex 
  (интродуцирован)

См. также 
 Список видов муравьёв Андорры
 Список видов муравьёв Италии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Муравьи Испании. 

Списки:Испания
Испания
муравьи Испании
Природа Испании